Homolidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av de Haan 1839. Enligt Catalogue of Life ingår Homolidae i överfamiljen Homoloidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Homolidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Homolidae